Apus leuconyx est une espèce d'oiseaux de la famille des Apodidae.

Répartition 
Cette espèce vit en Asie.

Annexes

Références taxinomiques 
 
 

Apodidae